Клаус Катан (;  7 січня 1977, Бад-Тельц, Баварія) — німецький хокеїст, нападник.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1994 року розпочав виступами за рідний клуб «Бад Тельц».

Також захищав кольори команд «Розенгайм», «Кассель Хаскіс», «Адлер Мангейм», Дюссельдорф ЕГ, «Ганновер Скорпіонс», «Ред Булл» (Мюнхен).

У складі національної збірної Німеччини учасник зимових Олімпійських ігор 2002 та 2006, учасник чемпіонатів світу 2001, 2002 та 2003.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу всіх зірок ДХЛ — 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
 Чемпіон Німеччини в складі «Ганновер Скорпіонс» — 2010.

Статистика

Посилання 
 
Профіль на eurohockey  
Профіль на eliteprospects  

Німецькі хокеїсти
Гравці збірної Німеччини з хокею
Хокеїсти «Бад Тельц»
Хокеїсти «Берлін Кепіталс»
Хокеїсти «Розенгайма»
Хокеїсти «Кассель Хаскіс»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Дюссельдорфа»
Хокеїсти «Ганновер Скорпіонс»
Хокеїсти «Ред Булл» (Мюнхен)
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2002